Тьерри Жан Нёвилль (; род. 16 июня 1988 года, Сен-Вит, Бельгия) — бельгийский раллийный гонщик, участник чемпионата мира по ралли, пилот команды Hyundai с 2014 года. Пятикратный вице-чемпион мира (2013, 2016, 2017, 2018, 2019), также бронзовый призёр сезонов 2021 и 2022 годов.

Карьера

Личная жизнь 

Тьерри является носителем немецкого языка, но при этом в ралли при составлении стенограммы они со штурманом пользуются . Его младший брат Янник также является раллийным гонщиком.

8 июля 2019 Невилль и его подруга Дебора Гис впервые стали родителями - у них родилась дочь Камилла.

Победы на этапах чемпионата мира 
Невилль побеждал на 13 разных ралли.

Результаты выступлений

Статистика 
Показатели, по которым Невилль был лучшим в сезоне (за исключением стартов и сходов), выделены зелёным цветом. Полужирным - лучшие лично для него.

Чемпионат мира 
В 2009-2010 годах участвовал на отдельных этапах, но очков не набрал.

* Сезон продолжается.

IRC

JWRC

Примечания

Ссылки 
 
 Страница Тьерри Невилля на ewrc-results.com

Родившиеся в 1988 году
Раллисты Бельгии